

Patronyme 

 Eudes des Furneaux (v. 1040-v. 1086), noble français ;
 Tobias Furneaux (1735-1781), navigateur britannique ;
 Yvonne Furneaux (1926- ), actrice française.

Toponyme 

 Archipel Furneaux, ensemble de 52 iles australiennes entre la Tasmanie l’État de Victoria.